Le Brevet de technicien supérieur Biotechnologies est depuis 2009 un diplôme de l'enseignement supérieur français ouvrant vers le domaine des biotechnologies en recherche et développement. Il est dispensé dans 22 établissements en métropole. Il s'appelait BTS Biotechnologie entre 2000 et 2008.

Admission 
L'admission en BTS biotechnologies se fait à la suite du baccalauréat, de préférence dans les filières S et STL option biotechnologies. Certaines places sont réservées aux bacheliers issus de bacs professionnels (tel que Bio-Industries de Transformation). L'accès se fait sur dossier, pouvant inclure des entretiens.

Parcoursup 

Les attendus nationaux du BTS Biotechnologies sont: S’intéresser aux activités expérimentales et aux technologies de la recherche et du développement pratiquées en laboratoire de biotechnologies.
 Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques : biotechnologies, biologie, physique-chimie, mathématiques.
 Disposer de compétences relationnelles permettant de s’inscrire dans un travail en équipe, être capable d’adopter des comportements et des codes professionnels.
 S’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral en langue française et être capable de s’exprimer en langue anglaise.

Objectifs de la formation en Biotechnologie

Compétences construites lors de la formation 
Le référentiel de formation définit un certain nombre de compétences que doit acquérir l'étudiant qui impliquent l'autonomie dans le choix et la mise en œuvre des techniques nécessaires à l'analyse ou la production d'organismes vivants ou de leur dérivés biochimiques, une vigilance éclairée faces aux risques professionnels tels que les risques physiques, chimiques ou biologiques.

L'étudiant a pour objectif d'atteindre un bon niveau d'anglais technique écrit.

Débouchés 
Les étudiants issus de ce BTS intègrent majoritairement les laboratoires de recherche publics et parapublics, les laboratoires des industries  semencières et du domaine végétal, les laboratoires et ateliers de production des industries pharmaceutiques et cosmétiques, ou encore des start-up et PME de biotechnologies.

Description des enseignements 
Le référentiel défini les savoirs que doit acquérir un étudient au sein de 10 modules à partir desquels sont créées les matières d'enseignements dans chaque établissement.

 Module 1 : Biologie moléculaire et génie génétique
 Module 2 : Biochimie analytique
 Module 3 : Biochimie structurale et fonctionnelle des protéines
 Module 4 : Microbiologie et génie fermentaire
 Module 5 : Biologie et technologies cellulaires
 Module 6 : Bioinformatique et informatique de laboratoire
 Module 7 : Qualité, Santé et sécurité au travail
 Module 8 : Mathématiques et sciences physiques
 Module 9 : Anglais
 Module 10 : Expression française

Examens et validation du diplôme 
Le diplôme est validé à l'issue d'épreuves nationales :

 quatre enseignements théoriques en biologie : 
 biologie moléculaire et génie génétique ([BMGG|BMGG] : coeff 1) ; 
 biologie et technologie cellulaire (BTC : coeff 1) ; 
 microbiologie et génie fermentaire (MGF : coeff 1) ; 
 biochimie structurale et fonctionnelle des protéines (BSFP : coeff 1).
 deux enseignements théoriques en math et physique/chimie : coefficient 1 chacun

et d'épreuves locales : contrôle en cours de formation (CCF) : -  un en fin de première année ; - un en fin de deuxième année ; dans chacune des quatre matières BMGG, BTC, MGF, BSFP. La moyenne des deux CCF de chaque matière a un coefficient de 1. Au total, les CCF de travaux pratiques comptent pour un total de 4.

le rapport de stage du stage de deuxième année est soutenu devant un jury de quatre personnes (un enseignant de lettres pour l'expression communication, un enseignant d'anglais, un enseignant de biotechnologie et un professionnel du secteur des biotechnologies). Chaque membre du jury évalue l'écrit du stage (rapport de 20 pages) pour un quart de la note finale et évalue l'oral du candidat et sa capacité à maîtriser son sujet lors du questionnement final pour les trois quarts restant. Cette épreuve de soutenance de rapport de stage a donc un coefficent de 4.

Notes et références 

Brevet de technicien supérieur
Biotechnologie